Pantopoda är en ordning av havsspindlar. Pantopoda ingår i klassen havsspindlar, fylumet leddjur och riket djur. 

Pantopoda är enda ordningen i klassen Pycnogonida. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsspindlar
Pantopoda